Puig [put͡ʃ] est un mot catalan désignant un sommet ou une montagne. Il peut désigner :

Patronyme 

 Puig, famille de négociants perpignanais.
 Puig-Aubert (1925-1994), joueur de rugby à XIII et à XV français.
 Albert Espinosa Puig (1973-), écrivain, acteur et réalisateur de cinéma espagnol.
 Alberto Puig (né en 1967), pilote de vitesse moto espagnol.
 Antoni Puig i Castelló, fondateur de l'entreprise Puig.
 Antoni Puig i Blanch, dit Antonio Puigblanch (1775-1840), homme de lettres espagnol.
 Antoni Tàpies i Puig (1923-2012), industriel et un militant souverainiste catalan.
 Fernando Puig Rosado (né en 1931), illustrateur espagnol.
 Henriette Puig-Roget (1910-1994), pianiste et organiste française.
 Herman Puig (1928-), réalisateur et photographe cubain.
 Joan Puig i Elias (1898-1972), pédagogue anarchiste catalan ayant œuvré au  (CENU).
  (1882-1956), dramaturge catalan.
 
 Juan Ramón Puig Solsona (1952-),footballeur espagnol
 Lucas Puig (né en 1987), skateboarder professionnel français.
 Manuel Puig (1932-1990), écrivain argentin.
 Michel Puig (né en 1930), compositeur.
 Mónica Puig (née en 1993), joueuse de tennis de Porto Rico.
Paquita Jolis Puig (1916-1982), féministe et anarchiste espagnole.
 Riqui Puig (1999-), footballeur espagnol.
 Salvador Puig i Antich (1948-1974), anarchiste catalan.

Toponyme 

 El Puig de Santa Maria (El Puig en castillan), commune de la Communauté valencienne en Espagne.
 Puig Neulos ou Pic du Néoulous, point culminant du massif des Albères.
 Puig-reig est une commune d'Espagne dans la communauté autonome de Catalogne, province de Barcelone, de la comarque de Berguedà.
 Fabra i Puig, station du métro de Barcelone, à laquelle on accède notamment par le passeig de Fabra i Puig.

Entreprise 
 Puig, société consacrée aux secteurs des parfums, des cosmétiques et de la mode.

Autres 
 Bataille du Puig de Cebolla, victoire aragonaise de la Reconquista.
 CB Puig d'en Valls, club espagnol de basket-ball.

Titre 

 Salvador (Puig Antich), film espagnol de Manuel Huerga, (2006).
Patronyme catalan